У́лица Анто́нова-Овсе́енко — улица в Центральном административном округе города Москвы на территории Пресненского района. Расположена между Первым Красногвардейским проездом и улицей Подвойского. Имеет пересечение со Шмитовским проездом. Нумерация домов начинается от Первого Красногвардейского проезда.

Происхождение названия 
Названа 5 апреля 1965 года в честь Владимира Александровича Антонова-Овсеенко, советского партийного деятеля, дипломата.

Транспорт 
Ближайшие станции метро — , , , .

Примечания

Ссылки 
 Карты Яндекс — Улица Антонова-Овсеенко
 Улица Антонова-Овсеенко на www.mom.ru
 Интересные места и события на карте

Улицы Москвы, названные в честь людей